Хіміч — українське прізвище.

Відомі носії:
 Хіміч Андрій Іванович ( 1937) — український спортсмен з веслування на каное, заслужений майстер спорту, заслужений тренер УРСР.
 Хіміч Василь Васильович ( 2001) — український футболіст, центральний нападник.
 Хіміч Георгій Сергійович ( 1949) — український письменник, журналіст.
 Хіміч Іван Васильович ( 1935) — український учений-фізик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН ВШ України.
 Хіміч Лариса Михайлівна ( 1956) — українська художниця.
 Хіміч Олександр Миколайович ( 1951) —  український кібернетик, академік НАН України (2021), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2011)

Див. какож 
 Химич
 Хімич

Українські прізвища